Torismundo (rei visigótico) 
 Torismundo (rei ostrogótico) ()
 Torismundo (general) ()